Боголе́пов — русская семинаристская фамилия. Боголепый — красивый, как бог; одарённый божественной красотой. Возможно также происхождение от имени Боголеп — так в святцах было переведено греческое имя Феопрепий.

Известные носители 
 
 
 Боголепов, Виктор Платонович (1897—1974) — советский военно-морской деятель.
 
 
 Боголепов, Константин Владимирович (1913—1983) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1981).

Боголепова 
 Боголепова, Ирина Николаевна (род. 1939) — советский и российский гистолог, специалист в области нейрогистологии, академик РАН (2016), дочь Н. К. Боголепова.

Примечания